Радио, Radio — многозначное слово:
 Радио — технология беспроводной передачи информации посредством электромагнитных волн радиодиапазона.
 «Радио» — ежемесячный журнал, посвящённый радиолюбительству.
 Радио — кинофильм 2003 года.
 «Радио-76», «Радио-77» — советские любительские трансиверы.
 «Радио 86РК» — советский любительский компьютер.
 Радио (бытовое) — репродуктор, устройство, устанавливаемое у абонента и обеспечивающее подачу к нему радиопрограмм проводного вещания.
 Радио — село в Башкирии.
 «Радио-Т» — еженедельное русскоязычное радиошоу о высоких технологиях, выпускающееся в виде подкаста.
 «Радио» используется, как сокращение от слова «радиограмма», например: «вам радио», «для вас радио». В радиожаргоне сокращается ещё более, до «РДО» (RDO).

Radio
 Radio — песня певицы Бейонсе.
 Radio — песня группы Rammstein.
 Radio — альбом Naked City.

 Radio Ga Ga — песня группы Queen.
 Radio Чача — сайд-проект музыканта Александра «Чачи» Иванова.
 Radio-Canada — канадская общественная телерадиокомпания.
 Radio Disney — американская радиостанция (радиосеть).
 Radio Silence — альбом Бориса Гребенщикова.
 Radio London — альбом Бориса Гребенщикова.
 Radio Bart — тринадцатый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны».

См. также 
 Радиолюбительство
 
 Радиовещание
 Радиоприёмник
 Радист
 Рация